Holmen kan syfta på:
 Holmen – en svensk skogsindustrikoncern, innan 2000 Mo och Domsjö AB.
 Holmens Bruk – ett tidigare företag med verksamhet under perioden 1609-1988.
 Holmén – ett efternamn och personer med namnet.
 Holmen – en restaurang i Västervik, se Slottsholmen, Västervik.
 Bryggeriet Holmen – ett före detta bryggeri i kvarteret Holmen i Uppsala.
 -holmen – ett ortnamnsefterled.

Geografi

Danmark
 Holmen, Köpenhamn – några öar vid Amager, Köpenhamn
 Holmens Kirke – en kyrka i centrala (Indre By) Köpenhamn

Finland 

 Holmen, Korsholm, Österbotten, 
 Holmen, en del av Bergö, Malax, Österbotten, 
 Holmen (Finström, Åland), 
 Holmen, en udde på Finnö (Kökar, Åland), 
 Holmen, en del av Salmis, Iniö, Åboland, 
 Holmen, Houtskär, Åboland, 
 Holmen (del av Urksor, Nagu), Åboland, 
 Holmen (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Holmen (vid Bodö, Nagu), Åboland, 
 Holmen, Kimitoön, Åboland, 
 Holmen, Raseborg, Nyland, 
 Holmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Holmen, Borgå, Nyland,

Norge
 Holmen, Oslo – ett område i Oslo

Sverige

 Holmen, Örebro – en stadsdel i Örebro
 Holmen, Borås – en stadsdel i Borås
 Holmen, Varbergs kommun – en tidigare småort i Varbergs kommun
 Holmen i Simmesjön – en ö och naturreservat i Västergötland
 Holmen, Sigtuna kommun – en småort i Sankt Pers socken i Sigtuna kommun
Hultmans holme, Göteborg – ett område i Göteborg
Holmen, Kalix kommun - småort i Kalix kommun

USA 

 Holmen, Wisconsin – en ort i Wisconsin, La Crosse County,

Se även 
Holme
Holma
Lilla holmen
Stora Holmen
Östra holmen

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar